Al citar, Flegón podemos estar refiriéndonos a:

 Flegón, que en la mitología fue uno de los cuatro caballos del Sol.
 Al historiador griego Flegón.